Kacem est un nom propre arabe qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Faisal Al Kacem (1961-), journaliste syrien ;
 Mehdi Belhaj Kacem (1973-), écrivain et philosophe franco-tunisien ;
 Néjib Belhadj Kacem, dit Néjib (1976-), auteur de bande dessinée franco-tunisien ;
 Rafik Belhaj Kacem (1949-), homme politique tunisien ;
 Zeddour Mohamed Brahim Kacem (1923 - 2012), personnalité politique algérienne.

Prénom 
 
 Abou el Kacem Chebbi (1909 - 1934), poète tunisien
 Kacem Kebier (1944-), homme politique algérien
 Kacem Kefi (قاسم كافي) (1945-2018), chanteur tunisien
 Kacem Slimani (1948-1996), footballeur marocain
 Kacem Zhiri (1920-2004), diplomate marocain, signataire du Manifeste de l'indépendance en 1944 
 Mouloud Kacem Naît Belkacem (1927-1992), philosophe algérien

Toponyme 

 Sidi Kacem (يدي قاسم), ville marocaine
 Gare de Sidi Kacem
 Mausolée Sidi Kacem El Jellizi (المركز الوطني للخزف الفني )
 Province de Sidi Kacem
 Union de Sidi Kacem, club marocain de football
 Bab Sidi Kacem, lieu à Tunis

Article connexe 
 

Patronyme tunisien
Patronyme marocain
Patronyme algérien
Homonymie de prénom